est une expression anglaise signifiant « la vérité blesse ». Elle peut faire référence à :

 , chanteuse de soul américaine.
 , album d'Edo. G sorti en 2000 ;
 , album de Pro-Pain sorti en 1994.

Voir aussi